Maverick (naam), een voor- of achternaam
 Maverick (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van 1957 tot 1962
 Maverick (film), een Amerikaanse film uit 1994 gebaseerd op de serie
 Top Gun: Maverick, een Amerikaanse film uit 2022
 AGM-65 Maverick, een Amerikaanse lucht-grondraket
 Maverick (achtbaan), een lanceerachtbaan in attractiepark Cedar Point
 Maverick Records, een platenlabel opgericht door zangeres Madonna
 Mavericks (locatie), een beroemde surflocatie
 The Mavericks, een Amerikaanse band
 OS X Mavericks, de tiende versie van Apples besturingssysteem, OS X